Большой куш — название нескольких произведений:
  — фильм 1950 года.
 Большой куш (Snatch) — фильм 2000 года.
 Большой куш (Snatch) — телесериал 2017 года.
 Большой куш (One Piece) — манга Эйитиро Оды и её аниме-экранизация.
Другое:
 «Большой Куш» — телешоу Отара Кушанашвили, выходившее на канале СТС в 2002 году.